Спеси́вцева — русская фамилия, женская форма фамилии . Известные носительницы:

 Спесивцева, Вера Георгиевна (1913—2000) — терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РСФСР, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Спесивцева, Виктория Игоревна (род. 1973) — украинская актриса театра и кино.
 Спесивцева, Елена Валериевна — писатель-фантаст, публиковаться начала под девичьей фамилией Горелик.
 Спесивцева, Ольга Александровна (1895—1991) — прима-балерина Мариинского театра, Балета Дягелева и Парижской оперы.

См. также